Grasshopper Manufacture (グラスホッパー・マニファクチュア Gurasuhoppā Manifakuchua?) — японская студия-разработчик компьютерных игр основанная в 1998 году. Штаб-квартира компании расположена в Сугинами, Токио, Япония.

История компании 
В 2005 году компания выпустила игру Killer7 для Nintendo GameCube и PlayStation 2, в этом же году был выпущен Michigan: Report From Hell. В 2006 компания выпустила для Nintendo DS игру Contact, а для Wii — No More Heroes и сиквел No More Heroes 2: Desperate Struggle. В 2011 году на PlayStation 3 и Xbox 360 вышла Shadows of the Damned.

30 января 2013 года Grasshopper Manufacture была приобретена GungHo Online Entertainment.

Игры

См. также
Human Entertainment

Ссылки
 Grasshopper official site 
 Grasshopper Manufacture at IGN
 
 GamerWiki article

Компании Токио
Компании, основанные в 1998 году
Производители компьютерных игр Японии
Производители компьютерных игр по алфавиту